Der Fiat Ulysse ist ein Van, der unter der Marke Fiat vermarktet wird.

Eurovan 

Bei Sevel bauten Fiat und PSA zwischen 1994 und 2014 in zwei Generationen Großraumlimousinen. Diese wurden unter den Marken Fiat, Lancia, Citroën und Peugeot vermarktet.

Ulysse (seit 2022) 

Auch bei der dritten Generation des Ulysse gibt es wieder baugleiche Modelle von Citroën und Peugeot. Allerdings werden diese nicht mehr im Rahmen eines Joint Ventures gemeinsam gefertigt, sondern wegen des Zusammenschlusses von Fiat Chrysler Automobiles und PSA zum Stellantis-Konzern Anfang 2021. Die baugleichen Modelle umfassen den Citroën Spacetourer, den Peugeot Traveller, den Opel Zafira Life und den Toyota Proace Verso. Außerdem gibt es mit Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro und Toyota Proace diverse Nutzfahrzeug-Varianten. Auch Fiat führte mit dem Scudo Ende 2021 ein solches Derivat ein. Alle Versionen basieren auf der EMP2-Plattform. Der Ulysse wird seit März 2022 angeboten. Die baugleichen Modelle der anderen Marken waren zu diesem Zeitpunkt zum Teil bereits sechs Jahre auf dem Markt.

Bis auf den Toyota gibt es die Pkw-Ausführungen der Baureihe in Europa seit Anfang 2022 nicht mehr mit Verbrennungsmotoren. Auch der Fiat wird nur noch mit einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor mit zwei Batteriegrößen (bis zu 329 km Reichweite nach WLTP) als E-Ulysse angeboten.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr der neuen Generation 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 223 Fiat Ulysse neu zugelassen worden. Sieben davon hatten keinen Elektroantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Ulysse
Van
Kombi
Pkw-Modell
Elektroautomodell